Mužská čtyřhra Chile Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do deblové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Brazilští obhájci titulu, Rafael Matos s Felipem Meligenim Alvesem, do turnaje nezasáhli.

Vítězi se stali Italové Andrea Pellegrino s Andreou Vavassorim, kteří ve finále zdolali brazilsko-chilský pár Thiago Seyboth Wild a Matías Soto startující na divokou kartu. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [12–10], v němž Italové odvrátili mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Pellegrino, figurující až na 298. místě žebříčku, vybojoval první titul na okruhu ATP Tour a pro Vavassoriho to byla druhá deblová trofej.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2023
ATP Tour 2023